USS Dale je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dale (1839) 
 USS Dale (DD-4) 
 USS Dale (DD-290) 
 USS Dale (DD-353) 
 USS Dale (DLG-19)

Dale